6747 Ozegahara – asteroide della fascia principale
 Ozegahara (palude) – palude del Giappone